Saraceno, abgeleitet vom Volksstamm der Sarazenen, bezeichnet

 Mercato Saraceno, italienische Gemeinde in der Provinz Forli-Cesena
 Villa Saraceno, Villa des Baumeisters Andrea Palladio in Agugliaro

Saraceno ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Saraceno (1739–1829), italienischer Adliger
 Blues Saraceno (* 1971), amerikanischer Musiker
 Chiara Saraceno (* 1941), italienische Soziologin
 Giovanni Michele Saraceno (1498–1568), italienischer Kardinal
 Heath Saraceno (* 1978), amerikanischer Musiker
 Joe Saraceno (1937–2015), amerikanischer Produzent
 Pasquale Saraceno (1903–1991), italienischer Wirtschaftswissenschaftler
 Sebastian Saraceno (* 1978), amerikanischer Produzent
 Sigismondo Saraceno († 1585), italienischer römisch-katholischer Geistlicher
 Tomás Saraceno (* 1973), argentinischer Künstler

Siehe auch:

 Saracen
 Saraceni